Shaun Richard Maloney (n. 24 ianuarie, 1983 în Malaezia) este un jucător scoțian de fotbal care evoluează pe postul de mijlocaș pentru clubul Hull City din Championship.

Goluri internaționale

Statistici carieră

Palmares
 Celtic
 Scottish Premier League (5): 2000–01, 2001–02, 2003–04, 2005–06, 2006–07
 Cupa Scoției (5): 2001, 2004, 2005, 2007, 2011
Scottish League Cup (3): 2001, 2006, 2009
 UEFA Cup runner-up (1): 2003

Wigan Athletic
 FA Cup (1): 2013

Personal
 Scottish PFA Player of the Year 2006
 Scottish PFA Young Player of the Year 2006
 Celtic Fans' Player of the Year 2006
 FA Cup Semi Final Player of the Round 2013

Note

Legături externe

Nașteri în 1983
Fotbaliști scoțieni
Mijlocași
Fotbaliști internaționali scoțieni
Oameni în viață